Александр Яковлевич Эгнаташвили (Егнаташвили, Игнатошвили) (23 мая 1887, , Тифлисская губерния, Российская империя — 31 декабря 1948, , Советский Союз) — борец, -нэпман, затем сотрудник НКВД, заместитель начальника охраны И. В. Сталина, его личный повар-дегустататор, генерал-лейтенант (09.07.1945).

Биография 

Сын Якова Григорьевича Эгнаташвили. Согласно народной легенде — единокровный брат И. В. Джугашвили. Занимался борьбой, выступал на соревнованиях в цирке. Затем открыл собственный ресторан. После свёртывания НЭП временно находился под арестом. 

После освобождения работал в комендатуре Кремля, личный повар-дегустатор руководителя СССР. 
Заместитель директора Дома отдыха в Форосе в Крыму (1932-1934). Директор дома отдыха ХОЗУ ЦИК (Верховного Совета СССР) (1934-1938). В органах НКВД с 1938 года.  Заместитель начальника 1-го отдела ГУГБ ГКВД СССР по хозяйственной части (1938-1941), член ВКП(б) с 1940 года. Заместитель начальника 1-го отдела НКГБ СССР (1941-1943). Начальник 6-го отдела и заместитель начальника 6-го Управления НКГБ СССР (1943-1945). Скончался в Москве 31 декабря 1948 года, похоронен с большими почестями в Гори.
«Продукты для высшего кремлёвского руководства выращивались и приготовлялись на специальных фермах и комбинатах под строгим наблюдением особого отдела правительственной охраны. Руководил этим деликатным и считавшимся чрезвычайно ответственным делом высоченный главный повар „хозяина“ из НКВД Игнатошвили (А. Я. Эгнаташвили), которого Сталин, очень боявшийся потенциальных отравителей, всячески ублажал, присвоив ему генеральский чин».

Награды 
 Орден Красного Знамени (26.04.1940)
 Орден Кутузова I степени (24.02.1945 — За успешную организацию проведения Ялтинской конференции)
 Орден Трудового Красного Знамени (20.09.1943 — За образцовое выполнение заданий Правительства по охране государственной безопасности в условиях военного времени)
 Орден Красной Звезды (12.05.1945)
 Медали.
 Знак «Заслуженный работник НКВД» (04.02.1942)

Семья 
 Первая жена — Мария
 Дочь — Тамара (1911—?), вышла замуж за Гиви Ратишвили 
 Сын — Георгий (Бичико) (1914—?), сотрудник НКВД-МГБ, работал в охране Н. М. Шверника.
 Вторая жена — Лилли Германовна Алиханова, урожденная Фегельке (1889—начало 1940-х). В первом (с 1910 года) браке с Иваном Михайловичем Алихановым (1864—1927), от которого у неё дочь Елизавета-Александра-Мария (1911—?), сыновья Михаил (1915—18.02.1945) и Иван (1917—2004). Арестована по указанию Л. П. Берии, погибла в Темниковских лагерях во время войны. Дочь Елизавета в 1926 эмигрировала в Германию вместе с тётей, а затем в 1934 году в США.
 Брат — Василий (Васо), секретарь Президиума Верховного Совета Грузинской ССР (1938—1953).
 Сестра — Варвара (Барбаре), вышла замуж за главу Грузинского телеграфного агентства Бухникашвили.

См. также 
 Власик, Николай Сидорович

Литература 
 Торчинов В. А., Леонтюк А. М. Вокруг Сталина. Историко-биографический справочник. Санкт-Петербург, 2000;
 Самсонова В. Дочь Сталина. М., 1988. С. 25;
 Колесник A. Хроника семьи Сталина. М., 1990. С. 105.
 Иван Алиханов. «Согретые сталинским солнцем...»
 Иван Алиханов. Эгнаташвили Александр Яковлевич - борец и ресторатор
 Воспоминания Г. А. Эгнаташвили
 Живой Сталин. Откровения главного телохранителя Вождя - Часть 4 Виночерпий Сталина

Примечания

Ссылки 
 Биография на сайте Хронос
 Эгнаташвили Александр Яковлевич — борец и ресторатор

Сотрудники НКВД
Владельцы ресторанов
Борцы России (по 1917)